Modrá laguna může být:
 Modrá laguna (geotermální lázně) – geotermální a minerální lázně na Islandu
 Blue Lagoon (koktejl) – modrá laguna je alkoholický koktejl
 Národní park Blue Lagoon – národní park Modrá laguna v Kafue Byty v Zambii
 Modrá laguna – záliv u ostrova Comino na Maltě
 Modrá laguna (přehrada) – anglicky Blue Lagoon, nebo Ward's Reservoir je přehrada v hrabství Lancashire v Anglii
 Modrá laguna (přírodní rezervace) – přirodní rezervace v Bletchley, Milton Keynes v Buckinghamshire ve Velké Británii
 Modrá laguna (lékařské centrum) – Centrum duševní pohody Jana Cimického
 Modrá laguna (román) – román Henry De Vere Stacpooleho z roku 1908
 Modrá laguna (film, 1949) – film natočený na motivy stejnojmenného románu, hrají Jean Simmonsová a Donald Houston
 Modrá laguna (film, 1980) – remake filmu z roku 1949, hrají Brooke Shieldsová a Christopher Atkins 
 Návrat do modré laguny – pokračování filmu z roku 1980, hrají Milla Jovovich a Brian Krause